Desastres de Ibrox hace referencia a los dos accidentes, en 1902 y 1971, que llevaron a la pérdida de vidas humanas en el Ibrox Stadium (antes Ibrox Park) en Glasgow, Escocia.

Primer desastre 

El 5 de abril de 1902, durante un partido entre Escocia e Inglaterra por el Campeonato del Interior británico, la parte trasera de la nueva construcción, la Tribuna Oeste 
, se derrumbó debido a las fuertes lluvias de la noche anterior. Cientos de seguidores cayeron desde 40 pies (12 metros) hasta el suelo, 25 personas murieron y 517 resultaron heridas.
El soporte en el momento consistía en terrazas de madera sostenidas por un marco de vigas de acero. A raíz del accidente, tales marcos fueron desacreditados y sustituidos en todo el Reino Unido por terrazas con el apoyo de movimientos de tierra o de hormigón armado.

La tragedia ocurrió después del minuto 51 del partido, que se le permitió finalizar, para evitar que los hinchas salieran del estadio en masa y obstaculizaran el trabajo de rescate, pero fue anulado por ambas Asociaciones de Fútbol. Todos los ingresos del partido, jugado de nuevo en Villa Park, Birmingham, el 3 de mayo de 1902, fueron al Fondo para desastres.

Otros incidentes 

Durante 1963, surgió la preocupación sobre la seguridad de la escalera junto al callejón 13 (coloquialmente conocido como Escalera 13 - ), la salida más cercana a la estación de metro de Copland. El 16 de septiembre de 1961, dos personas murieron aplastadas en las escaleras, y hubo otros dos incidentes donde varias personas resultaron heridas. Rangers F.C. había gastado entonces un total de 150.000£ (180.500€ aprox. hoy en día) en mejoras, una suma muy importante de dinero para la época.

Segundo desastre 

El segundo mayor accidente ocurrió el 2 de enero de 1971 al final de un Old Firm, al que acudieron más de 100.000 aficionados. Después de 89 minutos de fútbol sin goles, el Celtic F.C. tomó una ventaja de 0-1, y algunos seguidores del Rangers F.C. comenzaron a abandonar el estadio. Sin embargo, en los momentos finales del partido, Colin Stein anotó el empate para los Rangers.

Mientras, miles de espectadores cayeron al suelo por la escalera 13 (parece que alguien, posiblemente llevando a un niño en los hombros, cayó causando una cadena masiva de amontonamiento de personas).
La tragedia provocó la pérdida de 66 vidas, entre ellos muchos niños (cinco de ellos compañeros de escuela de la ciudad de Markinch en Fife). La mayoría de las muertes fueron causadas por asfixia debido a la compresión, con cuerpos que se apilaban hasta seis pies (1,82 m.) de profundidad en la zona. Más de 200 aficionados resultaron heridos.

Inicialmente se especuló que algunos hinchas dejaron el campo cuando el Celtic anotó, pero luego se volvieron al oír a la multitud que vitoreaba a Stein cuando marcó el empate, chocando los fanes y cayendo al suelo. La investigación oficial sobre el desastre indica que la hipótesis no es cierta, pues todos los espectadores iban en la misma dirección en el momento del colapso.

Nombres de las víctimas y sus edades

Consecuencias 

El desastre de 1971 dio lugar a una gran remodelación del Ibrox, encabezada por el entonces director de Willie Waddell, quien visitó el Borussia Dortmund Westfalenstadion en busca de inspiración. Ibrox se convirtió en un estadio con capacidad para 50.000 personas aprox. (todos sentados), y se adjudicó 5 estrellas de estatus de la UEFA.

Algunos años después del desastre de 1971, solo había una pequeña placa en la esquina del estadio donde ocurrió la tragedia, pero en 1995 Rangers F.C. anunció planes para conmemorar las muertes de los 66 aficionados que perecieron en el desastre de 1971. El 2 de enero de 2001, el 30.º aniversario de la tragedia, se inauguró un monumento más grande en la esquina de la Tribuna Bill Struth y la Tribuna Carretera Copland. El monumento contiene placas azules que muestran los nombres de todas las personas que murieron en los tres incidentes. Una estatua de John Greig, capitán de los Rangers en el momento de la catástrofe de 1971, está en lo alto del monumento.

En 2011, para conmemorar a las víctimas en el 40.º aniversario de la catástrofe, se guardó un minuto de silencio antes del Old Firm del 2 de enero de 2011. Ambos equipos llevaron brazaletes negros en señal de duelo por John Greig y Billy McNeill, los capitanes del Rangers F.C. y del Celtic F.C. en el momento de la catástrofe.

Referencias 

Deporte en Glasgow
Desastres en 1902
Desastres en 1971
Tragedias en estadios de fútbol
Fútbol en Escocia
Fútbol en 1902
Fútbol en 1971
Reino Unido en 1902
Reino Unido en 1971
Historia deportiva de Reino Unido
Desastres en recintos de entretenimiento